

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ESCA peut signifier :
 École supérieure de commerce et d'administration, aujourd'hui ESCA École de management, une école au Maroc ;
 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ancien nom de la spectrométrie photoélectronique X ;
 ESCA Arnhem, un club de handball basé à Arnhem (province de Gueldre, Pays-Bas) ;
 , au Mexique.

Code 
 Le code ES-CA fait référence à la province de Cadix (Andalousie, Espagne), selon la norme ISO 3166-2.

Sciences et techniques 
 L'esca des poissons-pêcheurs est un leurre, parfois luminescent, situé à l'extrémité d'une tige (l'illicium), l'ensemble étant une transformation de leur première épine dorsale.
 L'esca est une maladie cryptogamique de la vigne.

Patronyme 
 Andreea Esca (1972-) est une journaliste roumaine.

Toponyme 

 l', une rivière du bassin versant de l'Èbre, affluent de l'Aragon ;
 Salvatierra de Esca, une commune de la province de Saragosse, dans l'Aragon ;
 la , l'entité supracommunale qui regroupe les communes de la comarque de Roncal-Salazar, en Navarre.